Каракул се може односити на:

 Каракул (језеро)
 Каракул (овца)
 Каракул (капа)